Död mans hand kan syfta på:

 Död mans hand (roman) – en roman av arbetarförfattaren Folke Fridell
 Död mans hand (poker) – en pokerhand med par i svarta ess och åttor, efter den pokerhand "Wild Bill Hickok" ska ha haft när han blev skjuten till döds
 Död mans hand (koralldjur) – ett koralldjur som förekommer i nordöstra Atlanten

Se även
 Dödmansgrepp